Ла Норијега има више значења:

 Ла Норијега (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Норијега (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику